Miejscowości w USA:
 Wamego – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie
Gminy w USA:
 Wamego (ang. Wamego Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie